Hermine Hartleben (1846-1919) – docente ed egittologo tedesco
 Konrád Adolf Hartleben (1778-1863) – editore e libraio ungherese
 Otto Erich Hartleben (1864-1905) – poeta, drammaturgo e scrittore tedesco